Мунутоседа-Яха (устар. Муну-То-Седэ-Яха) — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецком автономного округа. Устье реки находится в 71 км по левому берегу реки Нгарка-Табъяха. Длина реки — 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300062217
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115306221
 Код бассейна — 15.04.00.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания 

Притоки Нгарка-Табъяхи
Реки Пуровского района